La Clase S puede referirse a:

Automóviles 
 Mercedes-Benz Clase S

Buques 
 Submarino clase S, varios tipos de submarinos de diversas marinas.
 Holland America Line # Statendam Class (Clase S), una clase de la flota de Holland America Line.
 Destructor S clase (1916), buques de guerra británicos que operan desde el final de la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial
 Destructor de la clase S y T, buques de guerra británicos de la Segunda Guerra Mundial.

Locomotoras 
 Baltimore y Ohio Clase S, y el estadounidense 2-10-2 "Santa Fe" tipo de locomotora de vapor.
 Victorian Railways clase S, la locomotora de vapor.
 Victorian Railways clase S (diésel), locomotora diésel.
 Clase S Ferrocarriles del Sur de Australia, de vía ancha.
 WAGR clase S
 BNCR Clase S, locomotora de vapor irlandés de vía estrecha.
 GNRI Clase S, la locomotora de vapor irlandés.
 Sudáfrica Clase S 0-8-0

Otros 
 Clasificación estelar Clase S , la clasificación estelar de estrellas de carbono.
 Clase S (género) es un género de ficción acerca de las relaciones de las niñas, muy populares en Japón.